Тру́бников — русская фамилия, имеет женскую форму ; также топоним.

Известные носители

А 
 
 Трубников, Андрей Вадимович (1959—2021) — российский бизнесмен.

В 
 Трубников, Виталий Валентинович (род. 1963) — российский психолог, педагог, профессор.
 Трубников, Владимир Матвеевич (1907—1979) — министр внутренних дел Киргизской ССР, генерал-майор.
 Трубников, Вячеслав Иванович (1944—2022) — директор Службы внешней разведки Российской Федерации (1996—2000), Герой Российской Федерации, генерал армии.

Г, Е 
 Трубников, Григорий Владимирович (род. 1976) — российский физик-экспериментатор, академик РАН.
 Трубников, Евгений Алексеевич (1883—1964) — русский и советский архитектор.

К 
 Трубников, Константин Васильевич (1829—1904) — российский журналист и промышленник, издатель.
 Трубников, Кузьма Петрович (1888—1974) — советский генерал-полковник.

Л, М 
 Трубников, Лев Михайлович — министр Геологии и охраны недр Казахстана.
 Трубников, Михаил Алексеевич (1819—1850) — русский архитектор.

Н

П 
 Трубников, Павел Алексеевич (1877—1936) — русский архитектор.
 Трубников, Пётр Яковлевич (1920—2000) — советский юрист, профессор, член Верховного Суда СССР.

Ю 
 Трубников, Юрий Владимирович (1857 — после 1922) — действительный статский советник, член Государственного совета Российской империи.



Топоним 
 Трубников — хутор, Тимский район, Курская область, Россия.

См. также 
 Егор Трубников — герой фильма «Председатель».